Kyykönsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kyykönsaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Kyykönsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar